

Sigle ou code

Sigle 

SIO est le sigle de :
  ;
 Senior Investigating Officer, inspecteur-chef en Grande-Bretagne ;
  :
 , le bus externe des ordinateurs Atari 8-bits ;
 , un pilote de port-série destiné aux systèmes OS/2.
 Services informatiques aux organisations, une formation de technicien en France, menant au BTS ;
 
 stades isotopiques de l'oxygène, des épisodes climatiques définis à partir d'un rapport isotopique de l'oxygène dans des prélèvements de sédiments marins ou de calottes glaciaires ;
  ;
  ;
  c'est-à-dire , une classe de circuits intégrés pour contrôleurs d'entrées-sorties, installés sur des cartes d'extension puis sur les cartes mères à la fin des années 1980.

Code 
SIO ou sio est un code pouvant signifier :
 SIO,  ;
 sio, les langues siouanes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sciences et techniques

Biologie 
  est un genre de poissons abyssaux, de l'ordre des Stephanoberyciformes.

Chimie 
 SiO est la formule du monoxyde de silicium.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Le sio est une langue océanienne.

Patronyme 

 Giovanni Sio, footballeur international ivoirien.
 Ken Sio, rugbyman international australien.
 , rugbyman international Néo-Zélandais.

Toponyme

Nom de localité 
 Sio, une commune du Burkina Faso dans le département de Pompoï, province Balé ;
 Sio, une commune malienne dans le cercle et la région de Mopti ;
 Sio, un village de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la province de Morobe ;

Hydronyme 
 le Sió, une rivière hongroise ;
 le Sio, une rivière d'Afrique de l'Ouest qui alimente le lac Togo.